Cruisin' for a Bruisin' – album di Mike Bloomfield del 1981
Cruisin' for a Bruisin' – album dei Fate del 1988
Cruisin' for a Bruisin' – album dei The Bruisers del 1994